

Geografia

Austria 
 Eggersdorf – miejscowość gminy Ladendorf w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach
 Eggersdorf bei Graz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 Eggersdorf – dzielnica Müncheberga

Inne 
 Eggersdorf – lotnisko

Zobacz też 
 Egersdorf
 Petershagen/Eggersdorf